Dittert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dittert (* 1967), österreichischer Handballspieler
 Annette Dittert (* 1962), deutsche Journalistin und Dokumentarfilmerin
 Bernd Dittert (* 1961), deutscher Bahnradfahrer, Bundestrainer Bahnradsport
 Christoph Dittert (* 1974), deutscher Autor, siehe Christian Montillon
 Daniel López Dittert (* 1986), spanisch-deutscher Basketballspieler
 Franz Dittert (1857–1937), deutscher Theologe
 Karl Dittert (1915–2013), Produktdesigner; Professor und Gründungsrektor an der heutigen Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Siehe auch:
 Ditter